Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Libéma Open 2022 des Damentennis. Insgesamt nahmen 24 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 4. bis 6. Juni 2022 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch